Люси може да се отнася за:
 Люси (р. 1974) – български режисьор на музикални клипове и певец
 Люси – българска певица
 Люси – френски фантастичен екшън
 Люси – скелет на австралопитек